37-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 101 километр состоялась 18 октября 1970 года. Победу, второй год подряд, одержал бельгийский велогонщик Херман Ван Спрингел.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1970 на FirstCycling
 
 
  

1970 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1970 году
Октябрь 1970 года